La formula molecolare C4H6O2 può indicare:
 Acetato di vinile
 Acrilato di metile

Formule molecolari